Закатекиљас има више значења:

 Закатекиљас (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Закатекиљас (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Закатекиљас (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику